Nicol steht für:

 Nicol (Vorname), Männlicher und weiblicher Vorname
 Nicol Crags, Felsvorsprünge im Coatsland, Antarktika
 Dorsum Nicol, Meeresrücken auf dem Erdmond
 Nicol-Prisma, Polarisationsprisma aus zwei doppelbrechenden Kalkspat-Prismen

Nicol ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Nicol (1916–2001), US-amerikanischer Schauspieler
 Andy Nicol (* 1971), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Carl Nicol (1808–1880), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Christoph Nicol (* 1989), deutscher Basketballtrainer
 C. W. Nicol (1940–2020), britisch-japanischer Schriftsteller
 Donald Nicol (1923–2003), britischer Byzantinist
 Eric Nicol (1919–2011), kanadischer Schriftsteller

 Günther Nicol (1806–1858), deutscher Dichter und Jurist
 Ernst Nicol (1923–2022), deutscher Schiffbauingenieur
 James Nicol (1810–1879), britischer Geologe
 Jimmie Nicol (* 1939), britischer Musiker
 Karl Nicol (1886–1954), deutscher Theologe
 Lesley Nicol (* 1953), britische Schauspielerin
 Martin Nicol (* 1953), deutscher Theologe
 Mike Nicol (* 1951), südafrikanischer Schriftsteller
 Olive Nicol, Baroness Nicol (1923–2018), britische Politikerin
 Peter Nicol (* 1973), englisch-schottischer Squashspieler
 Simon Nicol (* 1950), britischer Folkrockmusiker
 Steve Nicol (* 1961), schottischer Fußballspieler
 Sylvie Nicol (* 1973), französische Managerin, Vorständin von Henkel
 W. W. J. Nicol (1855–1929), schottischer Chemiker und Fotograf
 William Nicol (um 1768–1851), britischer Physiker

Siehe auch:
 MacNicol
 Nichol
 Nickol
 Nicole
 Nicoll
 Nicols
 Nikol